Куранда:
 Куранда, Игнац (1812—1884) — австрийский писатель, публицист и драматург, парламентский деятель.
 Куранда — село в Олёкминском районе Якутии.
 Куранда — город в северо-восточной части австралийского штата Квинсленд.